RMS er en forkortelse for flere ting:

 Initialerne (og kælenavnet) for Richard M. Stallman
 RMS (effektiv værdi) – Inden for fysik og matematik er RMS eller rms en engelsk forkortelse for root-mean-square (kvadratrod af gennemsnitlig kvadratafvigelse), der i visse situationer bruges som en statistisk middelværdi for en varierende størrelse. Specielt bruges det om den effektive værdi af en vekselspænding eller vekselstrøm
 RMS Reply Message Service – en service hvor afsenderen kan modtage et struktureret svar fra en eller flere modtagere af RMSen
 Royal Mail Ship – en skibstypeforkortelse